Христи́на Ива́новна Солови́й (; род. 17 января 1993, Дрогобыч, Львовская область) — украинская певица, автор-исполнитель и музыкант. Настоящий успех принёс дебютный видеоклип «Тримай» (Держи), который вошёл в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube, набрав более 20 млн просмотров и сделав певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации «Культура и Музыка». Стала первой артисткой, за продюсирование которой взялся Святослав Вакарчук.

22 сентября 2015 года презентовала дебютный альбом «Жива вода» (Живая вода). В нем Христина постаралась раскрыть всю прелесть народной музыки лемков в слегка джазовой, современной аранжировке. Помимо десяти народных песен в авторской адаптации, дебютник включает в себя два собственных произведения — «Тримай» и «Синя пісня» (Синяя песня).

26 октября 2018 года вышел второй альбом «Любий друг» (Дорогой друг), в создании которого Соловий была основным вдохновителем, объединив живую музыку с электроникой. Саунд-продюсерами пластинки также стали Милош Елич, Павел Литвиненко и Алексей Саранчин. В альбом входит 11 авторских песен Христины. В тот же год лирическая композиция «Стежечка» (Тропинка) стала официальным саундтреком к фильму «Круты 1918».

Детство 
Христина Ивановна Соловий родилась 17 января 1993 года в городе Дрогобыч (Львовская область) в семье хоровых дирижёров, которые познакомились во Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко.

Мать певицы преподаёт хор в старших классах Дрогобычской музыкальной школы. Отец был государственным служащим в отделе культуры Дрогобычского городского совета. Бабушка, Ольга Евгеньевна Скробало, долгое время работала руководителем ансамбля бандуристов. Но с рождением внука (Евгения Соловий), а потом и внучки, ушла на пенсию и занималась воспитанием детей. Она часто пела внукам старинные галицкие песни, рассказывала украинские сказки и легенды. Часто сама писала песни и стихи, немного играла на фортепиано.

В 11 лет Христина узнала, что имеет на четверть лемковское происхождение, после прослушивания песни «Под облáчком» версии Анички Чеберенчик, что оказало влияние на её дальнейшее мировосприятие и музыкальный вкус.

Закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Переехав с семьёй во Львов, три года пела в хоре «Лемковина», возрастной диапазон участников которого составлял 50-80 лет, в то время как Христине было 17. Участие в коллективе очень повлияло на становление её личности. Вместе с хором стала ездить на фестиваль «Лемківська ватра».

Родители никогда не настаивали, чтобы Христина с братом занимались лишь музыкой. В итоге брат закончил Львовскую Политехнику, а Христина — филологический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Музыкальная карьера

Дебют на телевидении 
В 2013 году Соловий исполнила лемковскую песню «Горе долом ходжу» на телевизионном песенном конкурсе «Голос страны-2013» в Украине, после чего попала в команду к продюсеру Святославу Вакарчуку. 20-летняя девушка заявила, что никогда не будет петь российскую поп-музыку и откажется от участия в проекте, если ее выберут Тина Кароль или Александр Пономарёв.

Христина пела преимущественно лемковские композиции и дошла до полуфинала конкурса.

Благодаря конкурсу Христина начала работу с Святославом Вакарчуком, выпустив несколько клипов на собственные музыку и слова.

Альбомы

2015: Жива вода 
22 сентября 2015 на фестивале ГогольFest состоялся релиз дебютного альбома певицы «Жива вода», состоящий из 12 песен, две из которых —  «Тримай» и «Синя пісня» —  написала сама Христина, а остальные 10 — украинские народные в авторской адаптации Святослава Вакарчука.

Альбом вошел в рейтинг ТОП-10 лучших альбомов 2015 года и ТОП-12 лучших украинских альбомов 2015.

Запись альбома проходила в Киеве, на студии «ЗвукоЦеха». Саунд-продюсерами альбома стали Милош Елич и Святослав Вакарчук.

Первый клип на песню «Тримай» (Держи) авторства самой Христины вызвал огромный ажиотаж на просторах Интернета. За несколько дней под видео-работой стоял показатель в 1 млн просмотров на YouTube. Второй клип Христины на лемковскую песню «Под облачком» («Под окошком») достиг цифры в 1 миллион просмотров за 5 месяцев после премьеры, в марте 2016 года.

Каждое музыкальное видео Соловий набирает по несколько миллионов просмотров, в то время как видеоклип на песню «Тримай» превысил отметку в 22 миллиона. Интересно, что произведение появилось почти сразу же после первого эфира «Голоса страны».

2018: Любий друг 
26 октября 2018 Христина выпустила новый альбом под названием «Любий друг» (Дорогой друг), состоящий почти полностью из авторских песен, вдохновленный личными историями и воспоминаниями певицы, за исключением народной композиции «Оченька мої чорні». Впервые выход авторского сборника был анонсирован еще осенью 2016.

В альбом вошло 11 песен, три из которых были выпущены отдельными синглами — «Хто, як не ти» (Кто, если не ты?), «Fortepiano» и «Шкідлива звичка» (Вредная привычка).

Альбом вошел в рейтинг ТОП-18 лучших украинских альбомов 2018 года.

Автором слов и музыки в альбоме выступила сама певица. Музыка в песнях «Шкідлива звичка» и «Про Весну» была написана в соавторстве с братом, Евгением Соловий. Не обошлось в альбоме и без авторской адаптации Христины произведений других авторов. Песня «Океан» — это перевод и адаптация стихотворения «memento море» Марии Кевлиной, «Стежечка» — стихотворения Ивана Франко «Отсе тая стежечка», «Оченька мої чорні» — народной буковинской песни. В создании «Дорогого друга» принимал участие и Милош Елич.

В 2019 в продажу поступил ограниченный тираж CD-дисков альбома. Дизайном компакт-диска занимались Андрей Балан, Павел Литвиненко (один из саунд-продюсеров альбома) и Антон Песоцкий.

Сингл Fortepiano, который больше всего раскрывает звучание альбома, собрал уже более 7 млн. просмотров на YouTube.

2018: Кинопроект 
В 2018 композиция «Стежечка» (на слова Ивана Франко с авторской адаптацией исполнительницы) из второго альбома «Любий друг» стала официальным саундтреком украинского исторического экшена «Круты 1918».

Одноименный клип, вышедший 22 января 2018 года, состоит из кадров из фильма и отдельно снятых планов с самой Христиной. Режиссером ролика, как и фильма, выступил Алексей Шапарев.

Кроме песни «Cтежечка», в фильме прозвучала также еще одна композиция в исполнении Христины Соловий ("Холодно" из репертуара группы «Океан Ельзы»).

Артистизм

Музыкальный стиль 
Музыкальные критики Украины называют Христину украинской фолк, фолк-рок, поп, инди-поп, дрим-поп, поп-рок певицей и автором песен, а также поп-фолком нового поколения.

Влияние 
Будущая певица стала соприкасаться с музыкой еще в детстве в семейном кругу. Огромное впечатление на девочку произвел балет "Щелкунчик", просмотренный в Львовском оперном театре в трехлетнем возрасте. Уже в школьные годы стала проявляться эклектичность мызыкальных вкусов Христины: любовь к народной и хоровой музыке сочеталась с такими исполнителями, как Руки Вверх!, МакSим, Потап и Настя. Со временем любимыми исполителями стали Сплин ,Земфира, «Океан Ельзи», Нина Матвиенко, Руслана, Тина Кароль, англоязычные группы Eagles, Queen, The Rasmus.  Любовь к хорам и народной музыке сохранилась, но Христина старалась ее не афишировать из-за возможного непонимания со стороны сверстников. Из творческих личностей также высоко оценивает Сержа и Шарлотту Генсбур.

Любимые писатели - Владимир Набоков и Хорхе Луис Борхес, любимое произведение - "Лолита".

Любимый режиссер -  Ларс фон Триер.

Другая деятельность

Студенческие годы 
В 2009 поступила на филологический факультет на специальность «Литературная критика», так как хотела крепко связать жизнь с литературой. Обучение в ЛНУ, как и переезд во Львов, очень повлияли как на развитие личности Христины, так и на ее уровень самосознания. Любимые лекторы — Ирина Старовойт (история мировой литературы) и Ростислав Чопик (история украинской литературы).

С первого же курса попала во львовскую богемную среду. Среди близкого окружения певицы были писатели, переводчики, актеры и художники.  Именно в это время Христина впервые запела лемковские песни, в узком кругу единомышленников.

Социальный активизм 
В 2018 году поддержала гуманистическую инициативу UAnimals и появилась на красной дорожке национальной кинопремии  в футболке «Цирк без животных», а также на официальной странице Facebook обратилась с призывом запретить притравочные станции.

Певицу всегда вдохновляла и восхищала зоозащитная деятельность Брижит Бардо.

В том же году присоединилась к акции в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по обвинению в терроризме.

Премии 

В 2015 радио «Аристократы» вручило Христине награду как лучшему «Стартапу года» в номинации «Культура и музыка».

В 2016 на музыкальной премии YUNA Music Award for Discovery of the Year получила награду в номинации «Найкращий відеокліп» за музыкальный клип на песню «Тримай». Также выступала и в рамках церемонии награждения.

В 2017 получила награду «Выбор публики» музыкальной премии «# Селекция» от радиостанции «Джем ФМ». Голосование проходило на сайте Radioclub.

В 2018 за версией журнала «Фокус» вошла в Рейтинг «100 самых влиятельных женщин» и «100 самых влиятельных украинцев».

В 2019 на музыкальной премии YUNA-2019 была номинирована на «Лучшую исполнительницу» наряду с такими исполнителями, как Джамала, Настя Каменских, TAYANNA и Оля Полякова.

Дискография

Студийные альбомы 
 2015 — Жива вода (Живая вода)
 2018 — Любий друг (Дорогой друг)

Синглы 
 2015 — Тримай (Держи)
 2015 — Синя пісня (Синяя песня)
 2016 — Хто, як не ти? (Кто, если не ты?)
 2017 — Fortepiano
 2018 — Шкідлива звичка (Вредная привычка)
 2018 — Стежечка (Тропинка)
 2019 —  Холодно (кавер-версия)
 2020 – Коала
 2021 – Втікала
 2022 – Українська лють
 2022 – Я твоя зброя

Примечания

Ссылки 
Страница с текстами песен Кристины Соловий

Певцы и певицы Украины
Лауреаты премии YUNA